Basel est le nom allemand et anglais de la ville suisse de Bâle. Voir aussi Bâle (homonymie).
  Basel est l'ancienne orthographe néerlandaise de Bazel qui est une commune de Belgique dans la province de Flandre-Orientale.